Edmund William Berridge (1843 - 1923) foi um médico homeopata e ocultista inglês. 
Ingressou na Ordem Hermética da Aurora Dourada (Golden Dawn), em Londres (maio de 1889). Por ter testemunhado em um tribunal sobre a reputação de Aleister Crowley, passou a ser detratado pelo mago, que o descrevia grosseiramente como um médico charlatão, praticante de aborto clandestino.

Bibliografia
 Complete repertory to the homoeopathic. B. Jain Publishers, 1994
 Yeats, W.B. The Collected Letters of W.B. Yeats: 1901-1904. Oxford University Press, (1994) ISBN 0198126832.

Ocultismo
Homeopatas